Die Liste der Gemeinden in Mato Grosso gibt die Ergebnisse der letzten Volkszählung 2010 für die 141 municípios des brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Die Liste ist ergänzt um die zum 1. Juli eines jeden Jahres vorgelegten Schätzungen des IBGE, zuletzt zum 1. Juli 2017. Die Liste ist nach Gemeindenamen oder Einwohnerzahlen sortierbar.

Die Gesamtzahl der Einwohner des Bundesstaates Mato Grosso betrug laut Zensus 2010 3.035.122 Einwohner, laut Schätzung zum 1. Juli 2017 3.344.544 Einwohner.

Neueste Schätzungen wurden zuletzt am 1. Juli 2021 vorgelegt. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen und wurde auf 2022 verschoben.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Einzelnachweise 

 
Mato Grosso
!